St. Simon und Judas Thaddäus ist der Name folgender Kirchen in Deutschland:
 St. Simon und Judas Thaddäus (Baumholder), Rheinland-Pfalz
 St. Simon und Judas Thaddäus (Bergheim), Nordrhein-Westfalen
 St. Simon und Judas Thaddäus (Crostwitz), Sachsen
 St. Simon und Judas Thaddäus (Etteln), Nordrhein-Westfalen
 St. Simon und Judas Thaddäus (Holzgünz), Bayern
 St. Simon und Judas Thaddäus (Oberembt), Nordrhein-Westfalen
 St. Simon und Judas Thaddäus (Otzenrath), Nordrhein-Westfalen
 St. Simon und Judas Thaddäus (Sparnberg), Thüringen